Gianna Baltaro – giornalista e scrittrice italiana
 Giovanni Baltaro – politico, partigiano e sindacalista italiano
 Paolo Baltaro – musicista e produttore discografico italiano